We Should Worry – film del 1918 diretto da Kenean Buel
We Should Worry – cortometraggio del 1921 diretto da James D. Davis (come Jimmie Davis)